Константин Константинович Романов (, Санкт-Петербург — 26 января 1942, Ленинград) — русский советский архитектор, реставратор, исследователь архитектуры, археолог, этнограф, преподаватель.

Биография 
 В 1901 г. окончил экстерном Императорскую Царскосельскую Николаевскую гимназию (за исключением древних языков) — среднее образование получил дома.
 В августе 1902 г. поступил на архитектурное отделение Высшго художественного училища при Императорской Академии художеств
 28 января 1909 года обвенчался с дочерью статского советника Еленой Ивановной Красногорской в церкви при доме протопресвитера Военного и Морского духовенства.
 В мае 1909 г. окончил ВХУ со званием художника-архитектора за проект «Курзал на минеральных водах» (мастерская Л. Н. Бенуа).
 В 1909 г. избран действительным членом Императорского Русского военно-исторического общества
 С 1910 г. действительный член Императорского Русского археологического общества.
 В декабре 1910 г. утвержден в звании члена-корреспондента Императорской Археологической комиссии.
 В 1911 г. причислен к Русскому музею Императора Александра III-го по Этнографическому отделению. Хранитель отдела Этнографии с 1911 г. по 1921 г.
 С 1912 г. по 1918 г. состоял Управляющим делами Комитета попечительства о русской иконописи и провел преобразование его в Комитет древнерусской живописи.
 С 1915 г. — член Псковского археологического общества..
 
 В ноябре 1917 г. избран директором Училища технического рисования барона Штиглица (вышел в отставку в октябре 1918 г.)
 С 1918 г. член Всероссийского Комитета по делам музеев и охране памятников.
 С апреля 1919 г., после преобразования Имп. Археологической комиссии, член Российской Академии истории материальной культуры (С 1926 г. — ГАИМК, с 1937 г. — ИИМК АН СССР). Заведующий разрядом русского зодчества.
 Член Государственного института истории искусств.
 Скончался от дистрофии в блокадном Ленинграде 26 января 1942 г. Место погребения неизвестно.

Преподавательская деятельность 
 Императорский Археологический институт. 1911—1918 гг. Курс христианской архитектуры.
 Центральное училище технического рисования барона Штиглица. 1911—1918 гг. Общий курс истории искусств.
 Высшее художественное училище при Императорской Академии художеств. 1914—1918 гг. Профессор кафедры Истории русского искусства.
 Курсы Высших архитектурных знаний Е. Ф. Багаевой. 1914—1915 гг.
 Ленинградский университет. 1922—1928 гг. Профессор
 Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ). 1934—1941 гг. Профессор.
 Архитектурный техникум учебного комбината Жилуправления Ленсовета. 1934—1937 гг.
 Ленинградский институт инженеров водного транспорта (ЛИИВТ). 1935—1938 гг.
 Ленинградский институт инженеров коммунального строительства (ЛИИКС). 1938—1941 гг.
 Курсы музееведения
 Краткосрочные курсы по обследованию архитектурных памятников

Исследования, раскопки, обмеры 
 Болгары: ханская мечеть (1929 г.)
 Вологодская губерния
 Новгородская губерния. Тихвин, Успенский монастырь (1904, 1907 гг.) Ферапонтово
 Ольвия. Херсонская губерния. Раскопки Имп. Археологической комиссии (1907—1909 гг.)
 Псков: стены и башни Псковской крепости (1915 г.), Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (1916 г.). Совместно с П. П. Покрышкиным
 Псковская губерния: Мелётово (1925 г., 1926 г.), Святые (Пушкинские горы), Изборская крепость (1910—1911 гг.), Виделебье, Старая Уситва
 Львов (1940 г.)
 Москва. Собор Василия Блаженного
 Самарканд: мечеть Рух-Абад, медресе Улуп-Бека (1908 г.) По поручению Комитета по изучению Средней и Восточной Азии.
 Троице-Сергиева лавра (1924 г.)
 Швеция (1913 г.)
 Эриванская губерния. Храм Баш-Гарни (1910 г. Изучение развалин; раскопки под руководством акад. Марра Н. Я.)
 Юрьев-Польской (1909—1913 гг.)
 Ярославль

Реставрационные работы 
 Юрьев-Польской. Собор Св. Георгия

Печатные труды К. К. Романова 
 «Древние здания в Ферапонтовом монастыре Новгородской губернии». Совместно с П. П. Покрышкиным. Известия археологической комиссии. Выпуск 28. СПб. 1908 г.
 Звонница Тихвинского Богородице-Успенского монастыря Новгородской губернии. СПб. 1910 г.
 «Святославов крест» в г. Юрьеве-Польском. СПб. 1911 г.

Звания. Награды 
 Серебряная медаль Императорского Русского археологического общества (1911 г.)

Примечания

Источники

Архивные источники

Литература 
 Памятники архитектуры в дореволюционной России. Очерки истории архитектурной реставрации. Ред. — Щенков А. С. М.: «Терра — Книжный клуб». 2002 г.
 Памятники архитектуры в Советском Союзе. Очерки истории архитектурной реставрации. Ред. — Щенков А. С. М.: «Памятники исторической мысли». 2004 г.
 Императорская Археологическая комиссия (1859—1917). Ред.-сост. Мусин А. Е., общая ред. — Носов Е. Н. СПб.: «Дмитрий Булавин». 2009 г.
 
 Савельев Ю. Р. Историк архитектуры К. К. Романов // Краеведческие записки. Исследования и материалы (Жизнеописание. Список опубликованных трудов).— Спб.: КГИОП, 1997. — Вып. 5. — С. 193—201.
Архитекторы Российской империи
Реставраторы СССР
История Пскова
Преподаватели Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии
Преподаватели Санкт-Петербургского архитектурно-строительного университета
Преподаватели Санкт-Петербургского университета водных коммуникаций
Преподаватели Петербургского университета путей сообщения
Преподаватели Санкт-Петербургского археологического института
Жертвы блокады Ленинграда